Красные ястребы () — род хищных птиц из семейства ястребиных (Accipitridae).

Описание 
Ястребы среднего размера с длиной тела от 43 до 60 см и размахом крыльев от 85 до 135 см.
Питаются в основном птицами, реже мелкими млекопитающими, рептилиями и крупными насекомыми.

В состав рода включают два вида:

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Ястребиные
Роды птиц